Il doppio femminile  del torneo di tennis AEGON Pro Series Nottingham 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Jocelyn Rae e Anna Smith che hanno battuto in finale Naomi Broady e Renata Voráčová 7-66, 6-4.

Teste di serie 

 Naomi Broady /  Renata Voráčová (finale)
 Pemra Özgen /  Ana Vrljić (quarti di finale)

 Cecilia Costa Melgar /  Daniela Seguel (semifinali)
 Ekaterina Byčkova /  Diāna Marcinkēviča (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Nottingham 2014